«Les Champs-Élysées» («Елисейские Поля») — песня Джо Дассена 1969 года.

История создания 
Песня была изначально написана на английском языке и называлась «Waterloo Road» (стихи Майкла Энтони Дейгана, музыка Абракама Васиковича). В этом варианте она была издана в виде сингла британской рок-группой . Потом французский поэт-песенник Пьер Деланоэ переписал стихи по-французски.

Релиз 
Песня «Les Champs-Élysées» была издана Джо Дассеном как сингл в 1969 году, на другой стороне пластинки была песня «Le Chemin de papa».

Русский перевод 
В 2009 году оригинальный английский текст «Waterloo Road» был переведён на русский язык Алексеем Караковским.

Ссылки 

Песни 1969 года
Синглы 1969 года
Песни Джо Дассена
Песни Франции
Синглы Columbia Records
Песни о Париже